Национальная посёлок — многозначный термин.

 Национальный посёлок (КНР) — вид поселка в КНР, созданного для национальных меньшинств.
 Национальный посёлок (Лянтор) — микрорайон города Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.